Кастл () може бити:
 Кастл (Кемнат), општина у округу Тиршенројт, у њемачкој покрајини Баварска.
 Кастл (Горњи Бајерн), општина у округу Алтетинг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Кастл (Лаутерахтал), општина у округу Амберг-Зулцбах, у њемачкој покрајини Баварска.